Мошкович — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мошкович, Вадим Николаевич (род. 1967) — российский предприниматель и филантроп, бывший член Совета Федерации от Белгородской области.
 Мошкович, Светлана Владимировна (род. 1986) — российская велосипедистка-паралимпиец.